Zwei irre Spaßvögel ist der Titel von:
 Zwei irre Spaßvögel (Film), französische Filmkomödie von Francis Veber aus dem Jahr 1983
 US-amerikanische Filmkomödie von Sidney Poitier aus dem Jahr 1980, siehe Zwei wahnsinnig starke Typen